Абанда () — камерунская фамилия. Известные носители:
 Абанда, Патрис (род. 1979) — камерунский футболист.
 Абанда, Франсуаза (род. 1997) — канадская теннисистка.

См. также 
 Херман, Абанда (род. 1978) — камерунский футболист.